Polaris, de Poolster

Literatuur 
 Polaris (boek), een boek van Jack McDevitt
 Polaris (kortverhaal), een kortverhaal van H. P. Lovecraft

Muziek 
 Polaris (Amerikaanse band), een indierockband uit de Verenigde Staten
 Polaris (band), een metalcore band uit Australië
 Polaris Music Prize, een muziekprijs
 Polaris, artiestennaam van de Nederlandse producer Boy van Lamoen

Ondernemingen 
 Polaris (design), een Belgische design agency
 Polaris (quads), een quadmerk
 Polaris Industries, een Amerikaans bedrijf van onder andere motorfietsen (Victory Motorcycles)

Overig 
 Polaris (Gevers Deynoot), een beeld van Wendela Gevers Deynoot in Amsterdam-West
 Polaris (hop), een hopvariëteit
 Polaris (Marvel), een superheld van Marvel Comics
 Polaris (raket) (UGM-27 Polaris), een Amerikaanse ballistische raket
 Polaris (salaris), een webbased salarisverwerkingsprogramma
 Polaris (schip, 2012), een loodsboot voor de Nederlandse loodsen
 Polaris (volleybal), een Nederlandse volleybalploeg
 Polaris (zwembaden), een systeem om zwembaden te reinigen
 Polarisprogramma, een commercieel bemand ruimtevaartprogramma van Jared Isaacman en SpaceX